Medicamento de venda livre
Mercado de Balcão
Ornitina transcarbamilase
Oxitetraciclina
OTC Markets Group

Desambiguação